Gadir steht für:
 den antiken Namen von Cádiz
 Gadir oder Erkenne dich selbst, eine Erzählung von Arno Schmidt 

Gadir ist der Familienname folgender Personen:
 Sayed Abdel Gadir (* 1936), sudanesischer Boxer